Bispham (Blackpool) – miejscowość w hrabstwie Lancashire (Anglia)
 Bispham (West Lancashire) – miejscowość w hrabstwie Lancashire (Anglia)
 Bispham Green